«Саботаж» — восемнадцатый студийный альбом российской рок-группы «Алиса», выпущенный 29 сентября 2012 года. Первый альбом группы, который был сведён на студии «Алисы».

История 
Информация о новом альбоме появилась летом 2011 года. В ноябре в программе «Вторая смена» «Нашего радио» Константин Кинчев сказал, что новый альбом, демо которого было записано ещё летом, будет «тяжёлый, хардовый — привет моей юности». В той же программе Константином были процитированы строчки:

«Всё как когда-то, лет тридцать назад,
По кухням ропот, по улицам мат.
Всего лишь миг, лишь доли секунд — 
И тишина превращается в бунт».

Как выяснилось позднее, он цитировал песню «Саботаж».

Песни «Крах» и «Саботаж» впервые были исполнены 18 февраля на московском концерте «Время менять имена».
Сведение альбома было закончено 25 мая 2012 года, мастеринг завершился 30 мая.
10 августа 2012 года на «Нашем радио» в рамках программы «Чартова дюжина» состоялась премьера студийной версии песни «Саботаж». В этот же день в программе «За сценой» Константин Евгеньевич рассказал об альбоме и своем видении современного мира:

Я просто обычный ретранслятор времени. Я ретранслирую то, что чувствую. Ощущение взрыва — это доминанта всего альбома. И, соответственно, моего мироощущения на сегодняшний день. Это не хорошо и не плохо, это данность. Вот это и ретранслирую, собственно. Есть ощущение чудовищного системного сбоя в стране. И, соответственно, как следствие, ощущение взрыва не покидает меня.

1 сентября на концерте в Москве состоялось премьерное исполнение ещё одной песни с альбома — «Рок». 7 сентября на официальном сайте «Алисы» был опубликован пресс-релиз,написанный Андреем Бледным из рэп-группы 25/17.

29 сентября в санкт-петербургском клубе «Космонавт» состоялась автограф-сессия Константина Кинчева, посвящённая выпуску альбома. В этот же день на сайте «Нашего радио» были выложены 9 песен с только что вышедшей пластинки. 30 сентября автограф-сессия прошла в Москве.
Концертные презентации «Саботажа» состоялись 17 ноября (Москва) и 1 декабря (Санкт-Петербург).

В 2013 году компанией «Neuroempire records» альбом был издан на двух грампластинках в трёх цветовых вариантах: чёрный, красный и красно-чёрный, тираж напечатан в Германии.

В 2015 году альбом был переиздан на CD в новом оформлении.

Название 

О названии альбома Константин Кинчев сказал следующее:

«Ситуация была такова: у меня уже была написана вся программа, то есть тринадцать песен было написано. И никак я не мог понять, как этот альбом будет называться. И последней песней из этого цикла написалась одноимённая песня [„Саботаж“]. И я понял точно, что альбом так и должен называться. То есть парадоксальная ситуация: поскольку вроде как все написано, а названия альбома ещё нет. Только последняя песня дала название этому альбому».

Список композиций

Участники записи 
 Константин Кинчев — клавиши, голос
 Пётр Самойлов — бас, голос
 Дмитрий Парфёнов («Ослик») — клавиши, голос
 Евгений Лёвин — гитары
 Игорь Романов — гитары
 Андрей Вдовиченко — барабаны

Технические данные 
 Продюсер — Константин Кинчев
 Звукозапись — «КГ звук», Санкт-Петербург
 Сведение — Jem на студии «КГ звук», Санкт-Петербург
 Мастеринг — Kai Blankenberg на Skyline Tonfabrik, Дюссельдорф
 Оформление — Андрей Давыдовский

Отзывы 
Константин Кинчев после сведения альбома отметил, что «Саботаж» — «лучшая работа Алисы за 30 лет». Впоследствии на пресс-конференции в Самаре он сказал , что эти слова — несколько преувеличенная оценка. «Это нескромно было сказано, в ажитации. Когда работа заканчивается, всегда есть некий эйфорический восторг. И поэтому я приношу извинения за эту самонадеянную фразу. Но мне он [альбом] нравится, да».

Достижения 
 За первую неделю декабря 2012 года «Саботаж» занял первое место по продажам альбомов в России.
 По итогам 2012 года альбом занял 14-е место среди самых продаваемых дисков в России.

Примечания 

Альбомы группы «Алиса»